Режи́на Дуа́рте (, род. 5 февраля 1947) — бразильская телевизионная и театральная актриса, общественный и политический деятель.

Биография 
Режина Блойш Дуарте родилась в городе Франка, штат Сан-Паулу в семье военного, Жесуса Нунеса Дуарте и пианистки, Дульсе Блойш. Имеет трое братьев и двое сестёр: Мария Лусия, Клаудио, Жосе, Флавио и Тереза.

Режина дебютировала на телевидении в 1965 году в телесериале «A Deusa Vencida». Затем последовали новые работы, в основном это были роли романтических и влюблённых девушек, которых Режина играла до 1974 года, когда её репертуар пополнился характерными героинями. В настоящее время она почти не снимается на телевидении, а больше занимается политикой. В январе 2020 года назначена президентом Бразилии Жаиром Болсонару секретарём по вопросам культуры. 

От брака с инженером Маркусом Франку родила сына Андрэ (1972) и дочь Габриэлу (1974). Габриэла стала актрисой и снималась вместе с Режиной в сериале «Во имя любви», где они играли мать и дочь.

От второго брака есть сын Жоан Рикарду Дуарте Гомес (1981). 

У Режины Дуарте пятеро внуков.

Политические взгляды
Придерживается правых консервативных взглядов. Сторонница президента Жаира Болсонару. Её действия против бывшего президента Бразилии, Луиса Инасиу Лула да Силвы на выборах 2002 года вызвали серьёзные споры. Дуарте снялась в телевизионной рекламе, заявив, что она боится того, что может случиться с Бразилией, если Лула победит:

Она также была вовлечена в организацию Cansei.

Секретарь по культуре
После разногласий с Роберто Алвима и последующего отстранения от должности в январе 2020 года Дуарте была приглашена на должность специального секретаря по культуре. Сначала она не согласилась на эту работу, но 29 января объявила после совещания, что решила принять эту должность. 4 марта 2020 года Режина вступила в должность четвёртого специального секретаря по культуре правительства Жаира Болсонару.

Во время пребывания Дуарте на должности госсекретаря возникало не мало споров, самый последний из которых произошёл 7 мая. Во время интервью CNN Brazil Дуарте минимизировала негативные аспекты военной диктатуры в Бразилии, такие как убийства и пытки. Когда коллега-актриса Майте Проэнса спросила её о планах помочь артистам во время пандемии COVID-19, Дуарте резко оборвала интервью.

20 мая 2020 года Болсонару опубликовал в Twitter видео, в котором вместе с Дуарте объявляет о её переходе от специального секретаря по культуре к президенту Cinemateca Brasileira, учреждения в Сан-Паулу, ответственного за сохранение бразильской аудиовизуальной продукции. В видео Дуарте утверждает, что, живя в Бразилиа, она скучает по своей семье и что перевод в Сан-Паулу означал бы, что она снова сможет жить со своими родственниками. Её преемником на посту специального секретаря по культуре стал Марио Фриас, который вступил в должность 23 июня 2020 года.

Фильмография

Телевидение

Кино
1968 - Высокие ставки - Кристина
1969 - Сострадание - Сострадание
1975 - Ауто о сострадании
1976 - Грубый пол - Синана
1977 - Остановка 88 - Ана
1978 - Даниил, ставленник Бога - Беатрис
1981 - Подпольный человек - Луиса
1982 - Человек из Пау-бразил - Лала
1983 - Неуклюжий бандит - Анинья
1984 - Святой Бернардо - Мадалена
1985 - Долго и счастливо - Фернанда
1995 - Брезент2000 - Неуклюжий ангел2003 - Ольга Волжская - 
2012 - Астро: городская сказка в волшебном Рио-де-Жанейро''

Театр
1966 - Мегера Домада
1967 - Black-Out - uma adolescente
1969 - Ромео и Джульетта - Джульетта
1971 - Дон Кихот, Мула Манка и его верный спутник
1975 - Новый год - Жанет
1978 - Святое расследование - Бранка Диас
1986 - Мисс Банана - мюзикл
1992 - Жизнь-это сон - Сегизмундо
2001 - Честь - Нора
2005 - Сердце Базара
2013 - Добро Пожаловать, незнакомец - Жаки

Примечания

Ссылки 
 
 Режина Дуарте на сайте Бразилиада
 Режина Дуарте на Dramaturgia Brasileira
 Русский неофициальный сайт о Режине Дуарте

Актрисы Бразилии
Киноактрисы Бразилии
Актрисы телевидения Бразилии
Актрисы театра Бразилии